In juli 2010 hebben acht gemeenten in de Gelderse Vallei besloten samen te werken binnen de regio onder de naam Foodvalley. Het doel van Regio Foodvalley is om de Europese topregio op het gebied van agrifood te worden en te blijven. Dit regionale samenwerkingsverband is een samenvoeging van de eerdere samenwerkingsverbanden Regio De Vallei en WERV.

Deelnemers

Deelnemende gemeenten 
In Regio Foodvalley werken de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen samen met twee provincies (Gelderland en Utrecht), onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers.

Deelnemende kennispartners
De kennispartners nemen deel aan de onderzoeken en projecten van de regio.

 Christelijke Hogeschool Ede
 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 Wageningen University & Research

Deelnemende bedrijven
In de regio Foodvalley zijn meer dan 2600 bedrijven en instellingen gevestigd, die samen 21.700 arbeidsplaatsen leveren.

 Arla Foods
 Struik Europe
 Bieze Food Group
 FrieslandCampina
 NIZO food research
 Koninklijke De Heus
 Dishman
 Hatchtech

Externe link 
 Website van regio Foodvalley

Geografie van Gelderland
Geografie van Utrecht (provincie)
Politiek in Gelderland
Politiek in Utrecht (provincie)
Regio van Nederland